Коре́я, или Коре́йский полуо́стров (в Республике Корея —  Ханбандо, в КНДР —  Чосон-Пандо) — полуостров в восточной части Азии между Японским морем на востоке, Корейским проливом и проливом Чеджу на юге и Жёлтым морем на западе.

География 
Площадь около 220,8 тыс. км², длина приблизительно 1000 км.

Рельеф преимущественно горный. Высшая точка — гора Пэктусан на границе КНДР и Китая, высота 2744 м.

Берега Японского моря преимущественно гористые и прямолинейные, побережье Корейского пролива и Жёлтого моря в основном равнинное, изобилует бухтами и заливами, рядом находятся Корейский архипелаг и остров Чеджудо.

Климат умеренно муссонный, на юге — субтропический. Средние температуры января от −20 °C на севере до +4 °C на юге, средние температуры июля от 24 °C на севере до 26 °C на юге полуострова. Осадки до 1500 мм в год, главным образом летом.

На полуострове густая сеть полноводных рек, активно используемых для орошения.

Природа 
Территория полуострова на 2/3 занята лесами и кустарниками. Лес нижнего пояса гор широколиственный, с преобладанием дуба, ясеня, каштана. По мере подъёма в горы широколиственный лес сменяется хвойно-широколиственным, а затем хвойным. На юге острова преобладают вечнозелёные леса и кустарники.

Практически все равнинные участки активно возделываются. Сохранились небольшие участки степей.

На полуострове организовано несколько национальных парков.

Страны 
На полуострове Корея расположены:
 Республика Корея
 Бо́льшая часть Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР)

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 Три моря в жизни корейцев
 Location of the Korean Peninsula

География Кореи
Полуострова Азии